Proces berliński (1847)
 Proces berliński (1864)
 Proces Berliński – inicjatywa Niemiec wspierająca współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich i uzupełniająca politykę rozszerzenia UE